

Letteratura 
 Gunner o Il signore della notte (The Gunner) – romanzo di Edgar Wallace

Sport 
 Gunner – soprannome dei giocatori dell'Arsenal F.C., squadra di calcio inglese
Gunner – posizione del football americano
Gunner – ruolo dello slamball
Gunner – wrestler statunitense
Gunner – Stallone APHA/AQHA pluricampione del reining